The Sight – film per la televisione del 2000 diretto da Paul W.S. Anderson
 La visione (The Sight) – romanzo di David Clement-Davies del 2002